Carsten Wolters – ex calciatore tedesco
 Kara Wolters – ex cestista statunitense
 Nate Wolters – cestista statunitense
 Oliver W. Wolters – storico britannico
 Randy Wolters – calciatore olandese